Tikva peut désigner :
Tikva, un village de Serbie situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor ;
Tikva, un prénom hébraïque.